Stoyan Mikhaïlovski peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit ) :
Stoyan Mikhaïlovski (1856-1927), écrivain bulgare ;
Ilarion Makariopolski (1812-1875, en bulgare : Иларион Макариополски), de son vrai nom Stoyan Stoyanov Mikhaïlovski (en ), évêque de l'Église orthodoxe bulgare qui, à la suite d'un long conflit avec le patriarche de Constantinople, obtint du sultan Abdulaziz, le , la création d'un exarchat de Bulgarie autonome ;
Stoyan Mikhaïlovski, village bulgare de l'obchtina de Novi pazar, situé dans l'oblast de Choumen.

Voir aussi